Ostrów Mazowiecka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la Voïvodie de Mazovie
 La powiat d'Ostrów Mazowiecka est une powiat
  La gmina d'Ostrów Mazowiecka est une gmina dans la powiat d'Ostrów Mazowiecka 
 Ostrów Mazowiecka, une ville et chef-lieu de la powiat et gmina du même nom